Манжосовка — топоним:

 Манжосовка — село в Прилукском районе Черниговской области.
 Манжосовка (Манжосов ручей) — ручей на территории современного города Харькова, левый приток реки Харьков.